Die Odlum Brown Vanopen 2022 waren ein Tennisturnier der Damen in Vancouver. Das Hartplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2022 und fand vom 14. bis 21. August 2022 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Odlum Brown Vanopen 2022 fand vom 13. bis 14. August 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2022
Tennisturnier in Vancouver